«Галлюцинации барона Мюнхгаузена» (, 1911) — французский короткометражный художественный фильм Жоржа Мельеса.

Сюжет 
После пирушки и сытного обеда барон Мюнхгаузен сильно устаёт и ложится спать. Ему снятся интересные фантастические сны.

Варианты названий фильма 
 Baron Munchausen’s Dream (USA)
 Baron Munchhausen
 Hallucinations de baron de Munchhausen, Les
 Munchhausen
 The Hallucinations of Baron Munchausen (USA)

Ссылки 
 

Короткометражные фильмы Франции
Немые фильмы Франции
Мюнхгаузениана
Фильмы Жоржа Мельеса
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы Франции 1911 года